Каприоара има више значења:

 Каприоара (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Каприоара (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Каприоара (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији